Ле-Борд () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле-Борд (Эндр) — в департаменте Эндр.
 Ле-Борд (Луаре) — в департаменте Луаре.
 Ле-Борд (Сона и Луара) — в департаменте Сона и Луара.
 Ле-Борд (Йонна) — в департаменте Йонна.
 Ле-Борд-Омон — в департаменте Aube.
 Ле-Борд-сюр-Ариз — в департаменте Арьеж.
 Ле-Борд-сюр-Лез — в департаменте Арьеж.
 Ампийи-ле-Борд — в департаменте Кот-д’Ор.